En français le mot pélican désigne principalement divers oiseaux apparentés. Le mot pelican est son équivalent dans diverses langues dont l'anglais, et Pelikan en allemand.

Sciences et techniques

Astronomie 
 La nébuleuse du Pélican est une nébuleuse en émission, dans la constellation du Cygne.

Biologie 

 Les pélicans sont des oiseaux du genre Pelecanus, le seul de la famille des Pélécanidés.

Informatique 
 Pelican est un framework écrit en PHP.
 Pelican est un moniteur de transfert de fichiers.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, l'opération Pélican (mai-juin 1997) est une opération militaire française d'évacuation de ressortissants en république du Congo.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Le Pélican est un film français de et avec Gérard Blain, sorti en 1974.
 Le Pélican est un court-métrage de Pierre Ferrière, sorti en 1991.
 L'Affaire Pélican est un film américain de Alan J. Pakula avec Julia Roberts et Denzel Washington, sorti en 1994.
 Nicostratos le pélican est un film français d'Olivier Horlait avec Emir Kusturica, sorti en 2011.
 Le Vol du Pélican est une série télévisée australienne diffusée en 1979.

Entreprises et produits 

 Pelikan est une marque de produits bureautiques.
 La brasserie du Pélican est une brasserie installée à Mons-en-Barœul (Nord-Pas-de-Calais, France), appartenant aujourd'hui au groupe Heineken.

Littérature et théâtre 
 Le Pélican est un poème d'Alfred de Musset, issu du recueil La Nuit de Mai.
 Le (vieux) pélican est le nom de l'avion-taxi de Martin Milan.
 Le Pélican est une pièce d'August Strindberg, écrite en 1907.

Musique 
 Pelican est un groupe de rock instrumental originaire de Chicago.

Presse 
 Le Pélican est un journal humoristique :
 Le Pélican est un journal de Saint-Martin (Antilles françaises) ;

Sports 
 Les Pélicans de La Nouvelle-Orléans sont une franchise de basket-ball évoluant en NBA.

Transports 

 Le Pélican est un navire français du .
 Le Pélican est un surnom donné aux Canadairs.
 Le Boeing Pelican est un concept d'avion cargo géant.
 Le Pélican est un navire de forage à positionnement dynamique de la Compagnie française des pétroles, construit à à Rotterdam en 1972.

Toponyme

Australie 
 , une localité des Nouvelle-Galles du Sud, où est localisé l' ;

États-Unis 
 Pelican, une localité de l'Alaska ;
 Pelican, une localité du Wisconsin ;

Trinité-et-Tobago 
 Pelican, l'une des Cinq Îles.

Homonymie de titre